Markus Büchler ist der Name folgender Personen:

* Markus Büchler (Politiker) (* 1973), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Markus W. Büchler (* 1955), deutscher Chirurg und Hochschullehrer